Kortikale Blindheit steht für:
 Rindenblindheit oder auch „blindes Sehen“ (engl. Blindsight) ist eine Form der Erblindung, bei der nicht das Auge erkrankt ist, sondern die primäre Sehrinde im Kortex im Gehirn
 Seelenblindheit, auch visuelle Agnosie oder optische Agnosie, ist eine Störung in der Verarbeitung visueller Reize durch das Gehirn